Preil ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Lehe (Dithmarschen), Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 der deutsche Name des litauischen Dorfes Preila

Preil ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Preil (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Arthur Preil (1887–1954), deutscher Volkssänger und Komiker
 Hans-Joachim Preil (1923–1999), deutscher Komiker
 Paul Preil (1879–1951), deutscher Humorist, Komponist und Musikverleger
 Margitta Lüder-Preil (* 1939), deutsche Schauspielerin
 Robert Preil (vor 1895–nach 1929), deutscher Fotograf, Kunstmaler und Ansichtskarten-Verleger
 Saskia Preil (* 1985), deutsche Schauspielerin 

Siehe auch:
 Breil